Гусейнов Артур Алаутдинович (род. 14 мая 1984, Махачкала, СССР) — российский спортсмен, боец смешанных единоборств. По национальности — кумык.

Достижения 
 Чемпион России по кикбоксингу;
 Восьмикратный чемпион Дагестана по рукопашному бою;
 Чемпион мира по универсальному каратэ;
 Чемпион Европы по джиу-джитсу;
 Чемпион Юга России по боевому самбо;
 Чемпион Азии по смешанным единоборствам;
 Финалист командного Кубка СНГ по версии «PROFC».

Статистика в профессиональном ММА 

|-
|Поражение
|align=center|25-11-1
|Александр Шлеменко
|Решением (единогласным)
|Eagle FC 42: Шлеменко - Гусейнов
|17 октября 2021
|align=center|3
|align=center|5:00
|Сочи, Россия
|
|-
|Ничья
|align=center|25-10-1
|Марсио Сантос
|Ничья (единогласным)
|Eagle FC 39: Гусейнов - Сантос
|22 августа 2021
|align=center|3
|align=center|5:00
|Нижний Новгород, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|25-10
|Марсио Сантос
|Сабмишном (удушение ручным треугольником)
|Eagle FC 35: Дакаев - Абдураков
|6 апреля 2021
|align=center|2
|align=center|2:01
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|25-9
|Кирилл Хомитский
|Техническим нокаутом (удары)
|EFC 30 Eagle Fighting Championship 30
|4 декабря 2020
|align=center|1
|align=center|3:35
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|24-9
|Виктор Кийко
|Техническим нокаутом (удары)
|Colosseum MMA Battle of Champions 13
|16 августа 2020
|align=center|2
|align=center|2:33
|Москва, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|23-9
|Даурен Ермеков
|Решением (единогласным)
|GFC 23 Gorilla Fighting 23
|25 декабря 2019
|align=center|3
|align=center|5:00
|Алма-Ата, Казахстан
|
|-
|Победа
|align=center|23-8
|Олег Дадонов
|Техническим нокаутом (удары локтями и руками)
|GFC 14 Дагестан
|13 июля 2019
|align=center|2
|align=center|1:20
|Каспийск, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|22-8
|Тарек Сулейман
|Техническим нокаутом (удары)
|Brave 14 Morocco
|18 августа 2018
|align=center|1
|align=center|4:43
|Танжер, Марокко
|
|-
|Поражение
|align=center|22-7
|Михаил Царев
|Техническим нокаутом (удары руками и локтями)
|FNG Fight Nights Global 78
|4 ноября 2017
|align=center|1
|align=center|4:26
|Самара, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|22-6
|Айжигит Уулу
|Сабмишном (удушение сзади)
|SOW Selection of Warriors 5
|9 сентября 2017
|align=center|1
|align=center|1:04
|Дербент, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|21-6
|Алхас Коков
|Техническим нокаутом (удары)
|Gladiator MMA League Patriot Fighting Championship 2017
|26 августа 2017
|align=center|1
|align=center|3:14
|Миллерово, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|20-6
|Хасан Юсефи
|Нокаутом (удар)
|FNG Fight Nights Global 68
|2 июня 2017
|align=center|2
|align=center|0:52
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|19-6
|Клидсон Абреу
|Сабмишном (удушение сзади)
|Brave Combat Federation Brave 4: Unstoppable
|31 марта 2017
|align=center|1
|align=center|3:42
|Абу-Даби, ОАЭ
|
|-
|Победа
|align=center|19-5
|Себастьян Хадсон
|Техническим нокаутом (удары)
|WMMAF World MMA Open Championship 2015
|21 ноября 2015
|align=center|1
|align=center|0:27
|Кишинёв, Молдавия
|
|-
|Победа
|align=center|18-5
|Григорий Цацкиниколау
|Сабмишном (рычаг локтя)
|WMMAF World MMA Open Championship 2015
|21 ноября 2015
|align=center|1
|align=center|2:42
|Кишинёв, Молдавия
|
|-
|Победа
|align=center|17-5
|Константин Линник
|Техническим нокаутом (удары)
|SOW - Selection of Warriors
|18 сентября 2015
|align=center|1
|align=center|1:17
|Махачкала, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|16-5
|Альбрето Матос
|Техническим нокаутом (остановка доктором)
|WUFC 2015
|29 августа 2015
|align=center|1
|align=center|5:00
|Ламегу, Португалия
|
|-
|Победа
|align=center|15-5
|Педро Оливейра
|Нокаутом (удар ногой в голову)
|WUFC 2015
|29 августа 2015
|align=center|1
|align=center|3:30
|Ламегу, Португалия
|
|-
|Победа
|align=center|14-5
|Паулу Дурао
|Техническим нокаутом (удары)
|WUFC 2015
|29 августа 2015
|align=center|1
|align=center|1:45
|Ламегу, Португалия
|
|-
|Поражение
|align=center|13-5
|Майкл Фалкан
|Сабмишном (удушение сзади)
|BOS - Battle of Stars 3
|6 декабря 2014
|align=center|2
|align=center|1:49
|Каспийск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|13-4
|Андрей Калыч
|Сабмишном (скручивание пятки)
|MMA Star in the Ring - Guseinov vs. Kalych
|13 июня 2014
|align=center|1
|align=center|2:44
|Махачкала, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|12-4
|Хасанхон Баратов
|Сабмишном (скручивание пятки)
|GEFC - Khazar Grand Prix MMA
|18 апреля 2014
|align=center|1
|align=center|4:20
|Баку, Азербайджан
|
|-
|Поражение
|align=center|11-4
|Беслан Ушуков
|Сабмишном (удушение сзади)
|Absolute Championship Berkut  - Grand Prix Berkut 3
|16 марта 2014
|align=center|2
|align=center|1:22
|Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|11-3
|Евгений Фоменко
|Нокаутом (удар ногой с разворота)
|M-1 Challenge 36 - Confrontation in Mytishchi
|8 декабря 2012
|align=center|1
|align=center|0:55
|Мытищи, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|10-3
|Марио Миранда
|Сабмишном (удушение сзади)
|M-1 Challenge 32 - Garner vs. Malikov
|16 мая 2012
|align=center|3
|align=center|2:39
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|10-2
|Эдди Аризменди
|Сабмишном (скручивание пятки)
|M-1 Challenge 27 - Magalhaes vs. Zayats
|14 октября 2011
|align=center|1
|align=center|0:50
|Финикс, США
|
|-
|Победа
|align=center|9-2
|Тайсон Джеффрис
|Нокаутом (удар рукой с разворота)
|M-1 Challenge 26 - Garner vs. Bennett 2
|8 июля 2011
|align=center|1
|align=center|1:32
|Коста-Меса, США
|
|-
|Поражение
|align=center|8-2
|Луиджи Фьораванти  
|Сабмишном (удушение сзади)
|M-1 Challenge 22 - Narkun vs. Vasilevsky
|10 декабря 2010
|align=center|4
|align=center|0:33
|Москва, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|8-1
|Беслан Исаев
|Сабмишном (удушение гильотиной)
|ProFC - Commonwealth Cup
|23 апреля 2010
|align=center|1
|align=center|0:45
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|8-0
|Виктор Богуславский
|Техническим нокаутом (удар ногой в голову)
|ProFC - Union Nation Cup 5
|13 февраля 2010
|align=center|1
|align=center|2:35
|Нальчик, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|7-0
|Роман Рольский
|Нокаутом (удар ногой в голову)
|ProFC - Union Nation Cup 4
|19 декабря 2009
|align=center|1
|align=center|0:54
|Ростов-на-Дону, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|6-0
|Евгений Ваcильев
|Нокаутом (удар ногой в голову)
|ProFC - Union Nation Cup 2
|25 сентября 2009
|align=center|1
|align=center|1:44
|Ростов-на-Дону, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|5-0
|Станислав Молодцов
|Техническим нокаутом (удар ногой в корпус)
|M-1 Challenge - 2009 Selections 3
|28 мая 2009
|align=center|1
|align=center|2:44
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|4-0
|Алексей Гагарин
|Техническим нокаутом (удары)
|M-1 Challenge - 2009 Selections 2
|19 апреля 2009
|align=center|1
|align=center|4:15
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
|Магомед Султанахмедов
|Решением (единогласным)
|M-1 Challenge - 2009 Selections 1
|13 марта 2009
|align=center|2
|align=center|5:00
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
|Дмитрий Шовенко
|Сабмишном (удушение сзади)
|M-1 - International Fight Night 6
|18 ноября 2006
|align=center|1
|align=center|1:45
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
|Сергей Шинкарев
|Сабмишном (удушение сзади)
|M-1 MFC - New Blood
|1 октября 2005
|align=center|1
|align=center|3:56
|Санкт-Петербург, Россия
|

Ссылки 
 Профиль на сайте mixfight.ru
 Профиль на сайте FightLife.ru

Бойцы смешанных единоборств России